Шаповалы — многозначный термин.

Этнографическая группа 

 Шаповалы — этнографическая группа, проживающая на юго-западе Брянщины и на востоке Могилёвщины.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Шаповалы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Шаповалы — деревня в Воложинском сельсовете Воложинского района Минской области.
 Шаповалы — деревня в Раковском сельсовете Воложинского района Минской области.